Козлец:

 Козлец — село в Болгарии
 Козлец — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области России.
 Козлец () — род растений семейства Злаки